Родос може да се отнася до:
 Родос, син на Хермес и Афродита в древногръцката митология.
 Родос, остров в Средиземно море.
 Родос, град в Гърция, център на ном Додеканези.

Вижте също 
 Родоски колос